Witch steht für:

 Witch (Band), US-amerikanische Band
 Witch (sambische Band), sambische Rockband der 1970er Jahre
 HMS Witch (D89), britisches Kriegsschiff der V- und W-Klasse
 W.i.t.c.h., italienischer Comic

Die Abkürzung WITCH steht für:
 Wolverhampton Instrument for Teaching Computing from Harwell, siehe Harwell Computer

The Witch steht für:
 The Witch (Theaterstück), Theaterstück von Thomas Middleton
 The Witch (Ballett), Ballet von John Cranko (1950)
 Die Hexe – The Witch (Originaltitel Superstition), US-amerikanischer Film von James W. Roberson
 The Witch (Film), US-amerikanisch-kanadisch-britischer Film von Robert Eggers
 The Witch: Part 1 – The Subversion, südkoreanischer Film von Park Hoon-jung
 The Witch (Song) Song der Gruppe The Rattles (1970)

Siehe auch:
 Witcher
 The Witches
 Waterwitch
 Witchcraft

Abkürzung